Rumunjska:
 Târnova (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Târnova (Caraş-Severin, Rumunjska), naselje u županiji Caraş-Severin